

Transports 

 Escale : arrêt marqué par un véhicule de transport durant un trajet au long cours.

Patronyme 

 Jean-Paul Escale : footballeur français (né en 1938).
 Michel Escale : peintre français (né en 1960)

Voir aussi

Titre d'œuvre 
 Musique
 Escale sur la planète : septième album du groupe Soldat Louis (2002) ;
 Escale au Grand Rex : album live de Bernard Lavilliers (2005) ;
Escale, un album du chanteur Slaï (2011) ;

 Littérature
 Croisière sans escale (Non-Stop) : roman de science-fiction de l'écrivain Brian Aldiss (1958).

 Cinéma & télévision
 Escale : film français de Louis Valray (1935)
 Escale à Hollywood (Anchors Aweight) : film musical américain réalisé par George Sidney (1945).
 Escale au soleil : court-métrage français d'Henri Verneuil (1947).

Divers 

 Escale du livre : foire du livre et de la bande dessinée organisée à Bordeaux (France).
 Escales : chaîne de télévision française.
 

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme